Scheila Carvalho (Juiz de Fora, 1973. szeptember 24. –) brazil modell és színész. Az É o Tchan! együttes szambatáncosnője volt. Számos fotózást vállalt, szexszimbólumnak tekintették.

1973-ban született személyek
Juiz de Fora-iak
Brazil nők
Brazil modellek
Élő személyek